Colla hace referencia a varios artículos:

Historia y etnología
 Reino colla, uno de los reinos aimaras posteriores a Tiahuanaco y anteriores a la conquista inca;
 El pueblo kolla, un conjunto de pueblos indígenas nativos a los Andes
 Colla (grupo de música), agrupación dedicada a difundir la música tradicional valenciana ejecutada con dulzaina y tamboril.

Botánica
 Colla (Adesmia balsámica), flor nativa de Puangue, en el centro de Chile;

Entomología
Colla es una mariposa polilla de la familia Bombycidae

Abreviaturas de botánicos 
 Colla, abreviatura del botánico italiano Luigi Aloysius Colla (1766-1848);
 S.Colla, abreviatura de la botánica argentina Silvia Colla (fl. 1932).